Pluteus – rodzaj grzybów z rodziny łuskowcowatych (Pluteaceae),
 pluteus – typ larwy.